Municipio de Ophir puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Ophir (condado de Montgomery, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Montgomery.
 Municipio de Ophir (condado de LaSalle, Illinois), un municipio ubicado en el condado de LaSalle.